Welch Branch ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Welch Branch (Mississippi), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Welch Branch (North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Welch Branch (Tennessee), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Welch Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas
 Welch Branch (West Virginia), Fluss im Bundesstaat West Virginia